Publi Consenti, escriptor romà 
 Consenti (escriptor), escriptor i lector romà